Sant'Agata ima više značenja:
 Sant'Agata (Agriđento)
 Sant'Agata (Areco)
 Sant'Agata (Kazerta)
 Sant'Agata (Kjeti)
 Sant'Agata (Komo)
 Sant'Agata (Kozenca)
 Sant'Agata (Kuneo)
 Sant'Agata (Firenca)
 Sant'Agata (Peskara)
 Sant'Agata (Pjačenca)
 Sant'Agata (Verbano-Kuzio-Osola)
 Sant'Agata (Vibo Valencija)